Robert IV comte d'Auvergne (v. 1130-v. 1194), comte d'Auvergne (v. 1182-v. 1194) 

Dauphin, comte d'Auvergne et de Clermont (v. 1150-1234), « comte-dauphin » d'Auvergne (1169-1234).